Interquartilabstand bezeichnet
 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Interquartilsabstand (Deskriptive Statistik)
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung oder der Verteilung einer Zufallsvariable, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)